Navajo peut désigner :

Peuple 
 Navajos, peuple amérindien d'Amérique du Nord de la famille linguistique athapascane
 Navajo, langue apache des Navajos

Toponyme 

 Comté de Navajo
 Navajo, localité du Nouveau Mexique
 Navajo, montagne

Cinéma 
 Navajo, un film documentaire de 1952

Astronomie 
 (3688) Navajo,  astéroïde de la ceinture principale extérieure